Franciszek Jan Kmietowicz (1863-1939), lekarz, burmistrz
 Franciszek Ksawery Kmietowicz (1892-1940), lekarz, fizjoterapeuta
 Franciszek Kmietowicz, arabista